Slack — месенджер

Слак — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Слак — присілок, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Слакбаш